Carter County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Carter County (Kentucky) 
 Carter County (Missouri) 
 Carter County (Montana) 
 Carter County (Oklahoma) 
 Carter County (Tennessee)